William Henry Perkin kan syfta på:

 William Henry Perkin den äldre (1838–1907), brittisk fysiker
 William Henry Perkin den yngre (1860–1929), brittisk kemist